
Termin -{GAU}- ima više značenja.

 Genetički kod za asparaginsku aminokiselinu
 Gau ostrvo, ostrvo u Fidžiju